

Cinema 
 A House Divided – film del 1913 diretto da Alice Guy
 A House Divided – film del 1913 prodotto dalla Bison Motion Pictures
 A House Divided – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 A House Divided – film del 1919 diretto da J. Stuart Blackton
 A House Divided – film del 1988 diretto da Kenneth Brady
 A House Divided – film del 2008 diretto da Mitch Davis

Giochi 
 A House Divided – wargame (1981)

Letteratura 
 La famiglia dispersa (A House Divided) – romanzo di Pearl S. Buck del 1935

Televisione 
 A House Divided – film TV del 2000 diretto da John Kent Harrison 
 A House Divided – film TV del 2006 diretto da Michael Rymer
 A House Divided – episodio della serie tv Bonanza (1960)